Фира́ун () — коранический персонаж, царь, при котором жил пророк Муса. Согласно Корану, Фираун требовал, чтобы ему поклонялись как Богу, преследовал и притеснял верующих в Аллаха.

В Коране 
Фираун приказал своему визирю Хаману построить башню до небес, чтобы подняться к Аллаху. За свою гордыню он был наказан Аллахом. В комментариях Корана говорится, что Фираун, поднявшись на вершину этой башни, выстрелил вверх. Аллах вернул окрашенную в красный цвет стрелу.

Фираун пытался не допустить переселения Мусы и его соплеменников из Египта, но по воле Аллаха утонул вместе со своим войском в водах Красного моря. Перед смертью Фираун покаялся и был спасён. Некоторые комментаторы Корана отмечают, что спасение Фирауна заключалось в том, что его мёртвое тело было просто выброшено на берег.

Согласно исламскому преданию, ангел Джибриль, посетив Фирауна в человеческом облике, спросил его, что бы он сделал с восставшим рабом. Фираун ответил, что казнил бы того через утопление. После этого Джибриль попросил написать это на бумаге и поставить свою подпись под приговором, что Фираун и исполнил. В смертный миг ангел показал Фирауну его собственное заключение о том, что надлежит сделать с рабом (Фирауном), восставшим против своего Господина (Аллаха).

Дважды в Коране Фираун называется «имеющим колышки палатки» (,  и ).

Примечания

Литература 
 
 
 

Легендарные фараоны